Москва́-5 — советская клапп-камера, последняя серийная модель в семействе шкальных и дальномерных фотоаппаратов «Москва».

Производился с 1956 по 1960 год Красногорским механическим заводом в городе Красногорске Московской области.

Всего было выпущено 216 тыс. 457 штук.

Фотоаппарат «Москва-5» выпущен на базе второго (позднего) варианта фотоаппарата «Москва-4» (фактически являвшегося прототипом фотоаппарата «Москва-5»).

Технические характеристики 
 Тип применяемого фотоматериала — плёнка типа 120 (рольфильм).
 Размер кадра 6×9 или 6×6 см на плёнке типа 120. Для перехода на размер кадра 6×6 см в фильмовый канал вставляется специальная рамка, входящая в комплект аппарата.
 На плёнке типа 120 получалось 8 кадров размером 6×9 см или 12 кадров размером 6×6 см.
 Корпус фотоаппарата выполнен литьём под давлением и покрыт дерматином.
 Корпус складной, после откидывания передней панели автоматически с помощью системы рычагов выдвигался мех с оправой объектива и центральным затвором.
 Задняя стенка съёмная.
 Объектив «Индустар-24», фокусное расстояние 105 мм, относительное отверстие 1:3,5, просветление однослойное.
 Диафрагма ирисовая, значения диафрагм 3,5, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32.
 Затвор центральный, «Момент-24С». Выдержки от 1 с до 1/250 секунды и «В».
 Синхроконтакт «Х», выдержка синхронизации с фотовспышкой — любая.
 Механический автоспуск.
 Видоискатель оптический, несопряжённый с дальномером, в отличие от более ранних моделей семейства «Москва» не складной, а жёстко вмонтированный в верхнюю крышку камеры. Имеется переключатель для съёмки на формат 6×6 см (между объективом и окуляром видоискателя выдвигается кадроограничительная рамка).
 Наводка на резкость по дальномеру, сопряжённому с вращением передней линзы объектива, фокусировка от «бесконечности» до 1,5 метров. В конструкции дальномера применён вращающийся оптический клин.
 Взвод затвора и перемотка плёнки раздельные. Перемотка плёнки по цифрам на ракорде рольфильма. На задней стенке камеры имеется два закрывающихся окна с красными светофильтрами. Размещённый на внутренней поверхности задней крышки переключатель позволял выбрать размер кадра 6×6 см или 6×9 см только при перезарядке фотоаппарата.
 Камера имеет механизм защиты от мультиэкспозиции: кнопка спуска остаётся заблокированной, пока головка перемотки плёнки не будет повёрнута на несколько оборотов. Тем не менее, как и в других аппаратах семейства «Москва», многократная экспозиция возможна. Для этого затвор нужно спускать рычажком, расположенным на оправе объектива.
 На фотоаппарате установлено два штативных гнезда с резьбой 3/8 дюйма для закрепления камеры в вертикальном и горизонтальном положении.

См. также 
 Средний формат

Ссылки 
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. «Москва-5»
 Руководство по эксплуатации

Литература 
 А. А. Сыров Путь Фотоаппарата. Из истории отечественного фотоаппаратостроения. Государственное издательство «Искусство». Москва, 1954.
 Майзенберг И. Я. Устройство и ремонт фотоаппаратов. Киев, Гостехиздат УССР, 1963.
 Jean Loup Princelle. Made in USSR. The Authentic Guide To Russian And Soviet Cameras. Le Reve Edition, 2004.

Примечания 

Среднеформатные фотоаппараты
Дальномерные фотоаппараты
Фотоаппараты Красногорского механического завода
Фотоаппараты, появившиеся в 1956 году